Ганс Ауэрсвальд:
 Ауэрсвальд, Ганс Яков фон (1757—1833) — прусский генерал и политик.
 Ауэрсвальд, Ганс Адольф фон (1792—1848) — прусский генерал.